Das UK PTC 3 war ein Snooker-Turnier, das vom 5. bis 9. September 2012 in der South West Snooker Academy in Gloucester ausgetragen wurde. Es gehörte zur Players Tour Championship 2012/13 und war das dritte von vier UK-Turnieren der Serie.

156 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven (vier Gewinnframes).

Erstmals in dieser Saison waren die kompletten Top 16 der Weltrangliste bei einem PTC-Turnier am Start, auch Ding Junhui und Ronnie O’Sullivan, der in Gloucester seine Auszeit beendet hatte. Überraschungssieger wurde Rod Lawler, der in seinem 23. Profijahr seinen ersten Turniersieg auf der Tour feiern konnte.

Vorrunde 
98 Spieler hatten ihren Platz in der Hauptrunde sicher, die übrigen 86 Gemeldeten spielten am 5. und 6. September die 30 verbliebenen Plätze aus. In der ersten Vorrunde schieden 26, in der zweiten Vorrunde 30 Bewerber aus.

Gespielt wurden alle Qualifikationsspiele auf vier Gewinnframes (Best-of-Seven). Die jeweiligen Sieger sind fett markiert, kl. bedeutet, dass der Spieler kampflos (durch Nichtantreten des Gegners) in die nächste Runde eingezogen ist.

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Endrunde 
Größte Überraschung der ersten Runde war das Aus von Stephen Maguire, der zuvor bei den UK-PTCs in Gloucester einmal Erster und einmal Zweiter geworden war. Sein Gegner Marco Fu besiegte danach mit Mark Williams und Ricky Walden zwei weitere Top-10-Spieler. Auch der Zweite des ersten Turniers, Jack Lisowski, scheiterte am Engländer Zak Surety, der als einziger Amateur Runde 3 erreichte. Reanne Evans, die einzige weibliche Topspielerin, schaffte es zum ersten Mal bei einem PTC-Turnier in Runde 2. Enttäuschend verlief die Rückkehr von Ronnie O’Sullivan nach seiner kurzen Auszeit, gegen Simon Bedford zog er gleich zum Auftakt den Kürzeren. Der Weltranglistenerste und Turniersieger des Paul Hunter Classic 2012 zwei Wochen zuvor verlor in Runde 3 gegen den Waliser Dominic Dale. Neil Robertson und John Higgins kamen zum dritten Mal in dieser Saison ebenfalls nicht über Runde 3 hinaus. Auch Ding Junhui, der sich bis dahin in Europa rar gemacht hatte, verlor sein drittes Turnierspiel gegen Ken Doherty. Mit Judd Trump, Shaun Murphy und Stephen Lee erreichten nur drei Spieler aus den ersten Zehn den Finaltag.

Größte Überraschung im Achtelfinale war der Neuprofi Chen Zhe, der unter anderem mit Andrew Higginson die Nummer 21 der Weltrangliste knapp mit 4:3 schlagen konnte. Ali Carter war dann jedoch zu stark für ihn. Der Weltranglistenzweite Judd Trump erwischte einen Fehlstart in den Sonntag und schied gegen Robert Milkins aus. Weder Carter noch Milkins erreichte jedoch das Halbfinale, denn Marco Fu bzw. Shaun Murphy behielten gegen sie in der nächsten Runde die Oberhand. Überraschend deutlich besiegte danach der Mann aus Hongkong den Weltranglistenvierten mit 4:0 und warf damit den vierten Topspieler aus dem Turnier.

Martin Gould, der einen Monat zuvor an gleicher Stelle das zweite UK-Turnier gewonnen hatte, verlor im Achtelfinale knapp gegen Stephen Lee in der längsten Partie dieser Runde. Rod Lawler, der sich nur über die Q School in der aktuellen Main Tour hatte halten können, erreichte zum ersten Mal überhaupt ein PTC-Achtelfinale, wo er mit Stuart Bingham einen Top-16-Spieler mit 4:3 besiegen konnte. Er traf auf Lee und in einer erneut sehr langen, knappen Begegnung konnte er sich wieder im Entscheidungsframe durchsetzen. Sein Halbfinalgegner hieß Dominic Dale. Lawler nutzte den Schwung seiner Siegesserie und setzte sich auch gegen den Waliser mit einem klaren 4:0 durch.

Das Endspiel begann mit einem Century-Break des Engländers, das Marco Fu aber umgehend ausglich. Im hart umkämpften dritten Frame drehte Lawler einen 0:40-Rückstand und holte sich Punkt für Punkt den Spielgewinn. Fu stellte danach seinerseits mit einem Century-Break wieder den Ausgleich her. Der nächste Frame war wieder umkämpfter, Lawler konnte sich mit einem mittleren Break einen entscheidenden Vorteil verschaffen, den der Chinese nicht mehr wettmachen konnte. Im sechsten Frame konnte erneut Fu in Führung gehen, sich aber keinen großen Vorsprung herausspielen. Stattdessen holte sich Lawler in mehreren Anläufen die Führung und konnte schließlich mit einem 50er-Break den 4:2-Sieg perfekt machen.

Runde 1 bis Achtelfinale

Abschnitt 1

Abschnitt 2

Abschnitt 3

Abschnitt 4

Abschnitt 5

Abschnitt 6

Abschnitt 7

Abschnitt 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Endrunde

Einzelnachweise 

3 #Event
Billardturnier in Gloucester